C&P steht als Abkürzung für:

 copy & paste, Kopieren und Einfügen bei Computerprogrammen
 Cumberland and Pennsylvania Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft

CP